League of Legends Türkiye Şampiyonu 2013 был организован киберспортивным подразделением компании Riot Games и определял представителя Турции на первом wildcard-турнире чемпионата мира по League of Legends.

В нём участвовало 8 команд: 6 лидеров Season 3 Turkish Circuit, ещё 2 команды были допущены к участию в соревновании по итогам отборочного этапа, матчи которого состоялись онлайн с 12 по 14 июля 2013 года.

Игры финальной стадии турнира проходили с 20 по 27 июля 2013 года в «Кючюк Чифтлик Парке», победителем стал коллектив «Dark Passage».

Отборочный этап

Финальный турнир

Сетка

1/4 финала (до двух побед)

1/2 финала (до двух побед)

Матч за 3-е место (до двух побед)

Финал (до трёх побед)

См.также 
 IWCT 2013

Ссылки

Примечания 

Соревнования по League of Legends
Киберспорт в Турции